Integrisme o fonamentalisme comportament ideològic, polític o religiós que implica l'acceptació d'un dogma únic i exclusiu i l'observació d'una normativa molt rígida que regula els principals aspectes de la vida quotidiana
 Integrisme religiós o fanatisme religiós
 Integrisme catòlic, corrent d'opinió dins de l'Església catòlica (especialment dins de l'Església catòlica francesa) de principis del .
 Integrisme islàmic